

Lieux 
 Candé, une commune française de Maine-et-Loire
 Le canton de Candé en Maine-et-Loire
 Candé-sur-Beuvron, une commune française de Loir-et-Cher
 Château de Candé en Indre-et-Loire
 Hôtel Carré de Candé, hôtel particulier à La Rochelle

Personnes 

 Adolphe Candé (1858-1931), acteur français
 Jacques de Candé, acteur français
 Roland de Candé (1923-2013), musicologue français

Voir aussi 
 Čande